Josef Fill ist der Name folgender Personen:

* Josef Fill (Politiker, 1840) (1840–1891), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter 
 Josef Fill (Politiker, 1939) (* 1939), österreichischer Unternehmer und Politiker (ÖVP)